Spanyolország
Mieres, település Asztúria autonóm közösségben
Mieres, település Girona tartományban